Siamo donne – film  a episodi del 1953 diretto da Gianni Franciolini, Alfredo Guarini, Roberto Rossellini, Luchino Visconti e Luigi Zampa
Siamo donne –  singolo di Sabrina Salerno e Jo Squillo del 1991
Siamo donne –  album di Jo Squillo del 2012